Reisch:
 Frigyes Reisch (1932, Ungern –  2011), en ungersk-svensk elektroingenjör och expert på kärnkraftssäkerhet
 Günter (Julius Hermann) Reisch (* 1927) (de)
 Stefan Reisch (* 1941, Németkér) (de)
 Walter Reisch (1903, Wien –  1983), österrikisk-amerikansk manusförfattare, regissör och filmproducent

Se även 
 Zillis-Reischen